Павел е може да се отнася за:

 Павел, мъжко име
 Павел (село), село в Северна България

Хора 
 Павел от Тарс (ок. 10-ок. 67), ученик на Исус Христос и християнски проповедник
 Павел от Самосата (3 век), патриарх на Антиохия
 Павел (мъченик) (?-275), християнски мъченик
 Павел от Тива (ок. 230-ок. 341), египетски отшелник
 Павел от Егина (ок. 625-ок. 690), византийски лекар
 Павел Дякон (ок. 720-ок. 799), лангобардски историк
 Павел от Венеция (1372 – 1429), италиански теолог
 Павел от Кръста (1694 – 1775), италиански светец
 Павел I (Русия) (1754 – 1801), император на Русия
 Павел I (Гърция) (1901 – 1964), крал на Гърция
 Павел (старозагорски митрополит) (1882 – 1940), старозагорски митрополит (1923 – 1940)
 Павел (епископ) (1957-), Левкийски епископ

Павел е избраното име на няколко римски папи 
 Павел I
 Павел II
 Павел III
 Павел IV
 Павел V
 Павел VI